xCBL steht für XML Common Business Library und wurde 1997 von der Firma Veo Systems unter dem Namen CBL entwickelt.

Im Januar 1997 übernahm die Firma Commerce One Veo Systems und deren CBL-Technologie. Wurde bei Veo Systems mit CBL noch die Anwendbarkeit von XML für E-Business-Anwendungen evaluiert, so hielt bei Commerce One diese Technologie Einzug als Standard-Datenaustauschformat für ihre E-Commerce-Anwendungen und E-Marktplätze. xCBL sollte die Vorteile von XML mit der Kompatibilität zum klassischen EDI (Electronic Data Interchange) vereinen. Mit der Weiterentwicklung der CBL-Technologie zu xCBL 2.0 sollte das „x“ im Namen des neuen Formates auch die Beziehung zum XML-Standard widerspiegeln. Aktuell existiert xCBL in Version 4.0. Eine Weiterentwicklung des Standards ist jedoch fraglich, da Commerce One 2004 Insolvenz anmelden musste und 2006 in Teilen an Novell und Perfect Commerce verkauft wurde. Die Perfect Commerce Inc. aus Kansas besitzt nun das geistige Eigentum der ehemaligen Commerce One.

Weblinks 
 xCBL.org

E-Business
XML
Abkürzung